PPMS est un signe pouvant signifier :
 Plan particulier de mise en sûreté, un plan de sécurité civile mis en place dans les écoles françaises en cas d'alerte à une catastrophe.
 PPMs est un algorithme de compression de données, voir PPMd